

Количево — село, Судогодський район, Владимирська область
 Количево — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Количево — село, Шарлицький район, Оренбурзька область

Количево — поселення, община Домжале, Осреднєсловенський регіон

Див. також 
 Количово